Proletus är ett släkte av mångfotingar. Proletus ingår i familjen Chelodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Proletus